Чемпионат Норвегии по фигурному катанию — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди норвежских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании, организуется Норвежской ассоциацией фигурного катания.

Первый чемпионат был проведён в Хамаре в 1894 году. Тогда Норвегия являлась часть Швеции и имела в ней автономию. Состязались только в мужском одиночном катании, состязания в женском одиночном катании вошли в программу чемпионата с 1912 года. Состязания в парном катании проводились с 1906 года по 1968 год. Из-за отсутствия участников в некоторых дисциплинах соревнования проводятся с перерывами.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Ссылки 
 ISU Member Federations
 ISU Skater Biographies Ladies
 ISU Skater Biographies Men
 Чемпионы Норвегии (англ.)
 

Норвегии
Чемпионаты Норвегии
Соревнования по фигурному катанию в Норвегии